Cotoner ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Cotoner (1608–1680), Großmeister des Malteserordens 
 Raphael Cotoner (1601–1663), Großmeister des Malteserordens